est un mot anglais qui signifie « masse ». Il peut également désigner :

Chansons 

 Sledgehammer, une chanson de Bachman-Turner Overdrive présente sur l'album Not Fragile sorti en 1974.
 Sledgehammer (chanson de Peter Gabriel), une chanson de Peter Gabriel sortie en 1986.
 Sledgehammer (chanson de Fifth Harmony), une chanson du girl group Fifth Harmony sortie en 2014.
 Sledgehammer (chanson de Rihanna), une chanson de Rihanna sortie en 2016.

Cinéma 

 , un film d'horreur de David A. Prior sorti en 1983.

Télévision 

 Sledge Hammer!, le titre original de la série télévisée américaine Mr. Gun diffusée entre 1986 et 1988.

Bande dessinée 

 Sledgehammer 44, une série de bande dessinée dérivée de l'univers de Hellboy, créée par Mike Mignola.

Entreprises 

 Sledgehammer Games, une entreprise développant des jeux vidéo, appartenant à Activision.